Klings steht für:

 Klings, Stadtteil von Kaltennordheim in Thüringen

Namensträger
 Carl Klings (1828– nach 1900), deutscher Messerschmied und Sozialist
 Jochen Klings (* 1924), deutscher Politiker
 Karl Klings (1867–1940), deutscher Schuldirektor